Miejscowości w USA:
 Waseca – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Waseca (ang. Waseca County) – w stanie Minnesota